

Patronyme 

 Claude Pelletier-Pigot (1932-2008), une artiste peintre et graveur française ;
 Gaston Pigot (1885-1969), un boxeur français ;
 John Edward Pigot (1822-1871), un collecteur irlandais de musique irlandaise

Homophone 
 Charles-Antoine-Guillaume Pigault de l'Épinoy, (1753-1835), un romancier et dramaturge français ;
 Roger Pigaut (1919-1989), acteur, réalisateur et scénariste français.